Zog I di Albania, re e primo ministro
Governo d'occupazione sionista (acronimo di Zionist Occupation Government)
Zog, libro illustrato per bambini